«Северная корона» — московский телеканал, осуществлявший своё вещание с 22 февраля 1993 по 17 июля 1994 года. Редакции и студии телеканала располагались в телецентре «Останкино» (АСК-1).

История 

 22 февраля 1993 года телеканал основан Международным телевизионным бизнес-университетом, основанным в свою очередь Международным фондом «За выживание и развитие человечества» как ЗАО «Северная корона». Совместно с Московской независимой вещательной корпорацией Международный телевизионный бизнес-университет выиграл конкурс за шестой частотный канал.
 17 июля 1994 года телекомпания была закрыта, его эфирное время перешло телеканалу «ТВ-6». А в начале 1995 года, в какое-то время,  в эфире телеканала «ТВ-6» транслировались программы Международного телевизионного бизнес-университета.

Программы 
«Северная корона» обращалась к людям, интересующимся проблемами экономики. Несмотря на отсутствие финансирования в эфире включались художественные, документальные, научно-познавательные фильмы и развлекательные передачи. Целью телеканала являлось расширение кругозора аудитории и повышении уровня её культуры.

Примечания

Литература 
 
 

Телеканалы Москвы и Московской области
Телеканалы России
Телекомпании России
Телеканалы, запущенные в 1993 году
Телеканалы, прекратившие вещание в 1994 году
Телеканалы общей тематики
Телеканалы на русском языке